Caravan steht für:
 Wohnwagen
 Kombis von Opel, siehe Kombinationskraftwagen #Andere Bezeichnungen für Kombi
 Dodge Caravan, ein Pkw-Modell von Dodge
 Cessna 208, ein einmotoriges Flugzeug von Cessna
 Caravan (Band), eine britische Rockband
 Caravan (Jazzstandard), ein Musikstück bzw. Song aus dem Jahr 1936

Siehe auch:
 Karawane
 Karavan
 Karawan